Il collegio elettorale di Bari fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva il comune di Bari, escluse le frazioni di Carbonara, Ceglie, Loseto, Palese-Macchie, Santo Spirito, Torre a Mare (comprese nel collegio di Bitonto).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Bari